Le tournoi de Buenos Aires se tient du 14 février au 20 février. Il est l'évènement tennistique annuel le plus important en Argentine.

Faits marquants 
 Nicolás Almagro remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale contre Juan Ignacio Chela. Il emporte son  ATP en simple.
 En double, Oliver Marach et Leonardo Mayer s'imposent en finale face à Franco Ferreiro et André Sá. Il s'agit du  en double pour Marach et du premier pour Mayer.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Articles connexes 
 Saison 2011 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Buenos Aires
ATP 2011
Sport en Argentine en 2011
Tennis en février 2011